Rott kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Rott, Bas-Rhin, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Rott (Inn, Neuhaus am Inn) – vattendrag i Bayern, 
 Rott (Amper) – vattendrag i  Bayern, 
 Rott (Chiemsee) – vattendrag i Bayern, 
 Rott, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Rott, Bayern – kommun i Landkreis Landsberg am Lech, Bayern, Oberbayern, 
 Rott am Inn – kommun i Landkreis Rosenheim, Bayern, Oberbayern,